Silbermann est un patronyme d'origine germanique qui signifie « l'homme d'argent ». Ce nom était donné aux personnes qui travaillaient l'argent ou comme surnom.

On retrouve ce nom sous différentes graphies : Zilberman, Zylberman, Zilbermann, Silverman...

Silbermann
 La famille Silbermann est une lignée réputée de facteurs d'orgue d'origine allemande du . Un de ses membres, Gottfried Silbermann (1683-1753) fut un célèbre constructeur d'instruments de musique de la période baroque et un maillon important de l'histoire du piano.
 Jean Thiébault Silbermann (1806 - 1856) est un physicien alsacien.
 Alphons Silbermann (1909 - 2000) est un sociologue et musicologue allemand.
 Joseph Silbermann (1875-1955) est un homme politique français
 Silbermann est un récit de Jacques de Lacretelle qui a obtenu le Prix Femina en 1922.
 Silbermann, téléfilm français réalisé en 1971 par Pierre Cardinal d'après l'oeuvre de Jacques de Lacretelle.

Zilbermann
 Jean-Jacques Zilbermann (né en 1955), réalisateur français de cinéma.

Liens externes 
 
 

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif
Homonymie de patronyme